Liou Ťi je čínské jméno vícero osob:

Liou Ťi (Východní Wu) (181–229), čínský politik období tří říší, působil ve státu Východní Wu;.
Liou Ťi (tchangský politik) (, † 646), čínský politik v říši Tchang za císaře Tchaj-cunga;
Liou Ťi (tchangský generál) (, 757–810), čínský generál v říši Tchang;
Liou Ťi (14. století) (, 1311–1375), čínský učenec a státník konce říše Jüan a počátku říše Ming;
Liou Ťi (velký sekretář) (, 1427–1493), čínský politik, velký sekretář v říši Ming.
Liou Ťi (politik) (; 1887–1967), čínský politik, starosta Pekingu v letech 1925–1926